Tallent ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Tallent (* 1954), US-amerikanische Schriftstellerin
 Garry Tallent (* 1949), US-amerikanischer Musiker und Produzent
 Jared Tallent (* 1984), australischer Geher

Siehe auch:
 Talent